Les élections législatives néerlandaises de 1977 () se tiennent le  pour élire les 150 membres de la Seconde Chambre des États généraux.

Système électoral

Contexte

Résultats

Notes et références 

1977
1977 aux Pays-Bas
Pays-Bas
Mai 1977